Фёдор Буданов:

 Буданов, Фёдор Васильевич (1903—1976) — контр-адмирал, участник Великой Отечественной войны, военный историк.
 Буданов, Фёдор Иванович (1915—1992) — полный кавалер Ордена Славы.